Boleń peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Boleń, village de le powiat de Cracovie, dans la voïvodie de Petite-Pologne.
 Boleń, village de le powiat de Świebodzin, dans la voïvodie de Lubusz.

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme